Santo Antão (portugiesisch für „Sankt Antonius“) steht für:

 Santo Antão (Calheta), Gemeinde im Kreis Calheta, Portugal
 Santo Antão (Évora), Gemeinde im Kreis Évora, Portugal  
 Santo Antão do Tojal, Gemeinde im Kreis Loures, Portugal
 Santo Antão (Kap Verde), zweitgrößte der Kapverdischen Inseln
 Vitória de Santo Antão, Stadt im Bundesstaat Pernambuco, Brasilien
 Colégio Santo Antão, Jesuitenkolleg in Lissabon, Portugal (1553–1759)